Preusmjeri Nacrt:TAI TFX